Еліміна́ція може означати:

У біології та медицині 
 Елімінація в біології — загибель організмів внаслідок різноманітних біотичних та абіотичних факторів зовнішнього середовища.
 Елімінація інфекційних хвороб — знищення інфекційного захворювання в одному регіоні світу, або зниження поширеності інфекційного захворювання серед населення певного регіону до нуля, або зменшення світової поширеності інфекційної хвороби до незначної.
 Елімінація у фармакокінетиці — виведення лікарського препарату з організму природним шляхом.

В економіці 
 припинення виробництва товару;
 вивід товару з ринку як такого, що втратив конкурентноздатність та попит.

Див. також 
 Елімінування